Příjmení Kupčík nese více různých osobností:

 Alena Kupčíková (* 1976) – česká malířka, sochařka, konceptualistka
 František Kupčík – český a československý politik
 Ladislav Kupčík (1939–2007) – český a československý politik
 Lubomír Kupčík (* 1957) – český malíř, grafik a ilustrátor